

Toponymie 
 Erlenbach, nom allemand de la commune française d'Albé, dans le département du Bas-Rhin et la région Grand Est
 Erlenbach, une commune suisse du canton de Zurich
 Erlenbach im Simmental, une commune suisse du canton de Berne

Allemagne :
 Erlenbach, commune de l'arrondissement de Heilbronn, Bade-Wurtemberg
 Erlenbach am Main, ville de l'arrondissement de Miltenberg, Bavière
 Erlenbach bei Dahn, commune de l'arrondissement du Palatinat-Sud-Ouest, Rhénanie-Palatinat
 Erlenbach bei Kandel, commune de l'arrondissement de Germersheim, Rhénanie-Palatinat
 Erlenbach bei Marktheidenfeld, commune de l'arrondissement de Main-Spessart, Bavière

Ancien nom de commune dans le Bas-Rhin